

Patronyme 

 Antoine Bourdin (1981-), joueur français de rugby à XV ;
 Bernard Bourdin (1959-), prêtre et religieux catholique, historien des idées et philosophe politique français ;
 Claude Bourdin (1943-), homme politique français ;
 Françoise Bourdin (1952-2022), écrivaine française ;
 Frédéric Bourdin (1974-), délinquant spécialisé dans les usurpations d'identité de mineurs disparus ;
 Georges Bourdin (1885-1971), illustrateur français ;
 Georges Bourdin (1927-2000), footballeur français ;
 Gilbert Bourdin (1923-1998), chef religieux ;
 Gilles Bourdin (1517-1570), humaniste français ;
 Gustave Bourdin (1820-1870), journaliste français du  ;
 Guy Bourdin (1928-1991), photographe français ;
 Jacques Bourdin (14?-1567), noble français du  ;
 Jean-Jacques Bourdin (1949-), journaliste français ;
 Joël Bourdin (1938-), homme politique français ;
 Laurence Bourdin (1972-), musicienne vielliste française ;
 Lucien Bourdin (1898-1937), aviateur français, 
 Marie-Annick Bourdin (1959-), diplomate française ;
 Martial Bourdin (1868-1894), anarchiste français ;
 Grégoire VIII (10?-1137), de son vrai nom Maurice Bourdin, archevêque de Braga ;
 Michel Bourdin (v.1585-1645), sculpteur français ;
 Michel Bourdin (1609-1678), sculpteur français ;
 Paul Bourdin (1957-), athlète français ;
  ;
 Thierry Bourdin (1962-), lutteur français ;
 Christophe Bourdin (1963-1997), auteur français.

Toponyme 
 Bourdin est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.

Voir aussi 
 Affaire Bourdin-Fasquel, affaire criminelle française.

Titre 
 Bourdin Direct, émission radiophonique française.